Hammertal bezeichnet mehrere Örtlichkeiten:

 Hammertal (Ruhrgebiet) bei Sprockhövel
 Moosalb (Schwarzbach) bei Trippstadt, auch Hammertal genannt
 Hammertal (Remscheid) in Remscheid

Siehe auch:
 Hammerthal